Лили Димитрова Енева е българска актриса.

Биография 
Родена е в град Плевен на 12 януари 1933 г.

Завършва ДВТУ през 1954 г. със специалност актьорско майсторство.

Работила в Драматично-куклен театър „Иван Радоев“ Плевен и Военния театър.

Театрални роли 
 „Вампир“ (Антон Страшимиров) – Вела
 „Блокада“ (Камен Зидаров) – Елка
 „Иванко“ (Васил Друмев) – Мария
ТВ ТЕАТЪР
 „Силует под дъжда“ (1990) (Димитър Василев)
 „Закон за наследството“ (1989)(Лиляна Михайлова)
 „Реабилитация“ (1988) (Евгений Тодоров)
 „Зет англичанин“ (1987) (Георги Белев) и (Паруш Парушев)
 „Право на избор“ (1986) (Николай Никифоров), 2 части
 „Кариера“ (Евгений Тодоров) (1985)
 „Тарикати и поклонници“ (1982) (Герчо Атанасов)
 „Тя и той“ (1972) (Михаил Рошчин)
 „Всекиму заслуженото“ (1966) (Самуел Альошин)
 „Свети, но не грее“
 „Колеги“

Филмография

Външни препратки 
  
  Лили Енева в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Български театрални актьори и актриси
Родени в Плевен